Даса:

 Даса — санскритский термин.
 Даса, Иларион (1840—1894) — боливийский политический деятель, президент страны.
  (род. 1982) — обладательница титула Мисс Колумбия-2003.
 Даса, Ор (род. 1998) — израильский футболист. Брат Эли Дасы.
 Даса, Эли (род. 1992) — израильский футболист.